Hardaway ist der Familienname folgender Personen: 

 Penny Hardaway (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lula Mae Hardaway (1930–2006), US-amerikanische Songschreiberin
 Lynnette Hardaway (1971–2023), US-amerikanische Medienperson und Verschwörungsideologin, siehe Diamond and Silk
 Tim Hardaway (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tim Hardaway Jr. (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hardaway (Alabama)
 Hardaway (Florida)
 Hardaway-Stätte, archäologischer Fundplatz